Шапорево — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шапорево — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Шапорево — село в Алексеевском районе Белгородской области.